En Pologne, Kępa est le nom de :

dans la voïvodie de Mazovie
 Kępa, village du powiat de Płońsk
 Kępa, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Lublin
 Kępa, village du powiat de Chełm
 Kępa, village du powiat de Lublin

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kępa, village du powiat de Dąbrowa
 Kępa, village du powiat de Cracovie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kępa, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Kępa, village du powiat de Konin
 Kępa, village du powiat de Szamotuły

dans d'autres voïvodies
 Kępa, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kępa, village de la voïvodie de Łódź
 Kępa, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kępa, village de la voïvodie d'Opole
 Kępa, village de la voïvodie de Poméranie
 Kępa, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kępa, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie